Beebee ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Beebee (* 1968), britische Philosophin 
 Thomas Oliver Beebee (* 1955), US-amerikanischer Germanist